Јужна Македонија се може односити на:

 јужни део географско-историјске области Македоније
 јужни део древне античке државе Македоније
 јужни део старе римске провинције Македоније
 јужни део данашње Северне Македоније, односно јужни део Вардарске Македоније

Види још 
 Македонија (вишезначна одредница)
 Северна Македонија (вишезначна одредница)
 Западна Македонија (вишезначна одредница)
 Источна Македонија (вишезначна одредница)
 Егејска Македонија (Беломорска Македонија, Приморска Македонија)